Bogucice ist der Name folgender Orte in Polen:

 Bogucice, Stadtteil von Katowice, Woiwodschaft Schlesien
 Bogucice (Blizanów), Woiwodschaft Großpolen
 Bogucice (Bochnia), Woiwodschaft Kleinpolen
 Bogucice (Trzeszczany), Woiwodschaft Lublin
 Bogucice (Zadzim), Woiwodschaft Łódź